Flask – in informatica, un framework per applicazioni web
Flask – contenitore tarato usato nei laboratori chimici